Hines House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hines House (Kentucky), ID-Nr. 79003518
 Hines House (Montana), ID-Nr. 87002311